Wade kan syfta på:

Geografi

USA 

 Wade, Mississippi, ort i Jackson County, 
 Wade, North Carolina, ort i Cumberland County,

Personer
 Abdoulaye Wade, senegalesisk politiker och president.
 Benjamin Wade, amerikansk politiker. 
 Chris Wade, brittisksvensk långdistanslöpare.
 Dwyane Wade, amerikansk basketspelare.
 John Francis Wade, engelsk psalmförfattare. 
 Robert Wade, brittisk manusförfattare. 
 Thomas Wade, brittisk diplomat och sinolog.
 Virginia Wade, brittisk tennisspelare. 
 Wade Allison, kanadensisk ishockeyspelare. 
 Wade Flaherty, kanadensisk ishockeymålvakt. 
 Wade Hampton III, amerikansk politiker. 
 Wade MacNeil, kanadensisk gitarrist och sångare. 
 Wade Redden, kanadensisk ishockeyspelare. 
 Wade Williams, amerikansk skådespelare.
 Wade C.L. Williams, liberiansk journalist.

Övrigt
 4710 Wade, asteroid. 
 Roe mot Wade, amerikanskt rättsfall.
 Wade–Giles, metod för att transkribera kinesiska till det latinska alfabetet.

Se även
 Mount Wade
 Wade (auktor)